Alcaldes de Victoria puede referirse a:

 La lista de los alcaldes de La Victoria (Perú).
 La lista de los alcaldes de La Victoria (Colombia).
 La lista de los alcaldes de La Victoria (Chile).